Шейху́ Куяте́ (; ) — сенегальский футболист, опорный полузащитник клуба «Ноттингем Форест» и сборной Сенегала.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру Шейху начал в 19 лет, когда подписал в 2007 году контракт с клубом «Брюссель». Игра юного защитника привлекла внимание сильнейшего клуба Бельгии «Андерлехт», и в 2008 году он подписал контракт с клубом сроком на 4 года. Правда, сезон 2008/09 ему пришлось на правах аренды отыграть в «Кортрейке», где в 26 матчах забив 3 гола. В 2010 году Куяте продлил контракт с «Андерлехтом» до лета 2014 года.

К окончанию контракта в 2014 году стало известно об интересе к игроку со стороны «Вест Хэма», «Арсенала», «Галатасарая» и ЦСКА, при этом ранее зимой Куяте отказался переходить в московское «Динамо», в то время как ЦСКА предлагал 6,5 млн евро. Ранее Куяте заявлял, что «российская лига — не тот чемпионат, который меня привлекает. Знаю, там крутится много денег, но меня больше интересует спортивный аспект. Всем известно, что я мечтаю продолжить карьеру в английской премьер-лиге».

18 июня 2014 года Куяте подписал четырёхлетний контракт с «Вест Хэм Юнайтед». 16 августа 2014 года он дебютировал за «Вест Хэм» в матче против «Тоттенхэма». Его игра была охарактеризована BBC как «впечатляющая». На следующей неделе тренер Сэм Эллардайс сравнил его с бывшим капитаном «Арсенала» Патриком Виейрой. 28 декабря 2014 года Куяте забил свой первый гол за «Вест Хэм» в матче против «Арсенала». Второй гол в сезоне забил 8 февраля 2015 года в ворота «Манчестер Юнайтед». Его игра в матче получила похвалу от тренера Эллардайса, и он был признан «Лучшим игроком матча». Он забил ещё два гола в сезоне, в игре против «Тоттенхэма» и в игре против «Лестер Сити». Куяте завершил сезон, сыграв 31 из возможных 38 игр Премьер-лиги.

9 августа 2015 года Куяте забил первый гол в новом сезоне на 43-й минуте в победной игре в ворота «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс». 22 августа он забил в домашнем матче в ворота «Борнмута». 26 сентября забил свой третий гол в сезоне в ворота «Норвич Сити», сравняв счёт на 90-й минуте и спас ничью для «Вест Хэма». В марте 2016 года Куяте подписал контракт с клубом до 2021 года. Он дважды удалялся с поля в сезоне 2015/16, и в обоих случаях был удалён с поля, но карточка была аннулирована Футбольной ассоциацией. 21 февраля он был удалён судьёй Джонатаном Моссом в матче против «Блэкберн Роверс» в Кубке Англии, но через несколько дней его красная карточка была аннулирована.

23 сентября 2017 года Куяте забил свой первый гол в сезоне в матче против «Тоттенхэма». 24 ноября 2017 года Куяте забил последний гол за клуб в ворота «Лестера». Куяте отпраздновал забитый мяч со скрещенными руками, призванным повысить осведомленность о продолжающемся рабстве в Ливии.

1 августа 2018 года Куяте перебрался в лондонский клуб «Кристал Пэлас».

Международная 
Куяте вызывался в юношеские сборные Сенегала до 18 и до 20 лет в том же году, когда он дебютировал в за клуб из Брюсселя. Он забил два гола всего в трёх играх за сборную в 2007 году.

В феврале 2012 года Куяте впервые вызвали в национальную сборную Сенегала. В том же году он вошёл в состав олимпийской сборной Сенегала. Куяте сыграл в каждой игре, а дебютное выступление Сенегала на Олимпийских играх закончилось вылетом в четвертьфинале. В январе 2015 года он сыграл на Кубке африканских наций 2015 года, проходившем в Экваториальной Гвинее. В мае 2018 года Куяте вошёл в состав сборной Сенегала из 23 человек на Чемпионат мира 2018 в России.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого:  / 7 голов; , , 13 поражений.

Достижения 
 «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии (4): 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Бельгии (3): 2010, 2012, 2013

 «Сборная Сенегала»
 Обладатель Кубка африканских наций: 2021
 Серебрянный призёр Кубка африканских наций: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Кристал Пэлас» 
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Сенегала по футболу
Игроки сборной Сенегала по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Брюссель»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»